Schrödel ist der Familienname folgender Personen:

 Thilo Henrik Schrödel (* 1973), deutsch-schwedischer Schauspieler, Moderator, Sprecher, Autor und Kommunikationswissenschaftler
 Tobias Schrödel (* 1971), deutscher Autor und IT-Sicherheitsfachmann